BED peut faire référence à :
  ;
 .bed ou Browser Extensible Data, une extension de nom de fichier.

Bed peut faire référence à :
 lit, en anglais ;
 Bed, une émission de télévision britannique de 1995 avec Lionel Jeffries (Captain) ;
 Bed, un film de 2000 de Johanna Lee avec Sean Gullette ;
 Bed, un musicien ayant sorti quatre albums : Spacebox, The Newton Plum, New Lines et The Music of Chance en collaboration avec Olivier Mellano et ayant participé aux éditions 1997 et 1998 des Transmusicales et à l'édition 2001 du Nancy Jazz Pulsations ;
 Bed, une chanson de la rappeuse américaine Nicki Minaj.

Code